Puli steht für:
 Puli, eine Hunderasse
 Puli (Nantou) (chin. 埔里鎮), eine Stadtgemeinde in Taiwan
 Puli (Guanling) (chin. 普利乡), eine Gemeinde in der chinesischen Provinz Guizhou
 Puli (Reich), eines der Sechsunddreißig Reiche der Westlichen Regionen
 Puli (Automarke), eine ehemalige ungarische Automobilmarke